В этом списке представлены хоккеисты, набравшие за свою профессиональную карьеру в НХЛ более 2000 штрафных минут в регулярных сезонах. Вся статистика дана по состоянию на 21 апреля 2022 года. Указано гражданство хоккеистов, если они не являются канадцами.

В списке всего два европейца — швед Ульф Самуэльссон и словак Здено Хара.

2000 и более штрафных минут за карьеру 
Жёлтым цветом выделены хоккеисты, включённые в Зал хоккейной славы.
<p style="font-size: 90%;">Легенда:    И = Игры; Шт = Штрафные минуты; ШИ = Штрафные минуты в среднем за игру

Ссылки 
 Регулярный сезон: Штрафные минуты на NHL.com

Списки хоккеистов
Списки НХЛ